Volume 8: The Threat Is Real е осми студиен албум на траш метъл групата Anthrax. Издаден е на 21 юли 1998 г. от Ignition Records.

Обща информация 
Албумът е продуциран от групата и Пол Крук. Той дебютира на 118-о място в Billboard 200. Песента „Crush“ е включена в саундтрака на видеоиграта ATV Offroad Fury за PlayStation 2.

Състав 
 Джон Буш – вокали
 Скот Ян – китара
 Франк Бело – бас
 Чарли Бенанте – барабани

Допълнителен персонал 
 Фил Анселмо – бек вокали в „Killing Box“
 Даймбег Даръл – китарно соло в „Inside Out“ и „Born Again Idiot“

Песни

Източници 

Албуми на Антракс
Музикални албуми от 1998 година
Йонкърс